Il doppio del torneo di tennis Budaors Clay Court Championships 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ignacio González King e Gabriel Trujillo Soler che hanno battuto in finale Ota Fukárek e Stéphane Robert 3-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Kornél Bardóczky /  Gergely Kisgyorgy (semifinali)
 Ignacio González King /  Gabriel Trujillo Soler (Campioni)

 Ota Fukárek /  Stéphane Robert (finale)
 Michal Tabara /  Tomáš Zíb (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budaors Clay Court Championships 2004